«Not Gonna Get Us» — второй сингл с альбома «200 km/h in the Wrong Lane» группы «Тату».

Видеоклип представляет английскую версию клипа «Нас не догонят», режиссёром которого был Иван Шаповалов.

Список композиций

Европа 
Макси-сингл — 5 мая 2003
 Not gonna get us (Radio Version)
 Not gonna get us (Dave Audé's Extension 119 Vocal Edit)
 All the things she said (DJ Monk After Skool Special)
 All the things she said (Blackpulke Remix)
 Not gonna get us (Video)

Англия 
Макси-сингл — 19 мая 2003
 Not Gonna Get Us (Radio Version)
 Не верь, не бойся (Евровидение 2003)
 All the Things She Said (Running and Spinning Mix by Guena LG & RLS)
 Not Gonna Get Us (Видео)

Япония 
Макси-сингл — 11 июня 2003
 Not Gonna Get Us (Radio Version)
 Not Gonna Get Us (Dave Aude’s Extension 119 Vocal Edit)
 All the Things She Said (TV Track — Karaoke Version)
 Not Gonna Get Us (Video)

США 
Сингл
 Not Gonna Get Us (Dave Aude’s Extension 119 Club Vocal Mix)
 Not Gonna Get Us (Dave Aude’s Extension 119 Vocal Edit Mix)
 Not Gonna Get Us (Larry Tee Electroclash Mix)
 Not Gonna Get Us (Richard Morel’s Pink Noise Dub Mix)
 Not Gonna Get Us (Richard Morel’s Pink Noise Vocal Mix)
 Not Gonna Get Us (Richard Morel’s Pink Noise Vocal Edit Mix)
 Not Gonna Get Us (Dave Aude’s Velvet Dub Mix)
 Not Gonna Get Us (Dave Aude’s Extension 119 Club Dub Mix)
 Not Gonna Get Us (Boris Andreev Club Dub Mix)

Позиции в чартах

По итогам года

Примечания

Ссылки 

Синглы 2003 года
Песни по алфавиту
Песни 2003 года
Песни t.A.T.u.
Синглы Interscope Records
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs